Това е списъкът с епизоди на „Парк шоу“ с оригиналните дати на излъчване в България и САЩ.

Забележка: българските имена на епизодите, след които има звездичка („*“), са авторски – те не са официално обявени от дублиращото студио.

Общ преглед

Списък с епизодите 
Първият сезон на американския анимационен телевизионен сериал Парк шоу първоначално се излъчва по Cartoon Network в САЩ. Много от героите се базират на тези, разработени за студентските филми на JG Quintel в Института по изкуствата в Калифорния

Сезон 2

Вторият сезон на американската анимационен телевизионен сериасериал Парк шоу първоначално е излъчван по Cartoon Network в САЩ. Сезонът се състои от 28 епизода, започвайки с „Ello Gov'nor“ и завършвайки със сезонния финал „Karaoke Video“

Сезон 3 (2011 – 2012)

Парк шоу беше подновено за трети сезон на 16 ноември 2010 г. Първият епизод от третия сезон е „Stick Hockey“, завършвайки с финала на сезона „Bad Kiss“.

Сезон 4 (2012 – 2013)

В новия сезон е въведен нов герой – Томас.

Ранни кратки епизоди (2005 – 06) 
JG Quintel създава два кратки епизода, докато е в колежа с герои, които наподобяват настоящия състав.

Пилотен епизод (2009)

Сезон 1 (2010)

Сезон 2 (2010 – 2011)

Сезон 3 (2011 – 2012)

Сезон 4 (2012 – 2013)

Сезон 5 
На 1 ноември 2012 г. „Парк шоу“ беше обновен със сезон 5.  Според акцентите на Cartoon Network за 2013 г. в новия сезон ще има специален половинчасов епизод, посветен на Деня на благодарността, в който ще бъдат въведени семействата на Мордекай и Ригби.

Източници 

Парк шоу